Ernst Gersdorf ist der Name folgender Personen:

* Ernst Gotthelf Gersdorf (1804–1874), deutscher Bibliothekar
 Ernst Gustav von Gersdorf (1780–1843), deutscher Rittergutsbesitzer, Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Ernst von Gersdorff